Guéré peut désigner :
 Guéré, une commune rurale du Burkina Faso
 Guéré-Goghin, une commune rurale du Burkina Faso
 Guéré, une commune du Cameroun.
 Les Guéré, un peuple de la Côte d'Ivoire.
 Le guéré, langue des Guérés (des Wês).

Homonymie de localités